Nagasaki (stad), een Japanse stad
Nagasaki (prefectuur), een Japanse prefectuur
Nagasaki (Schnittke), een oratorium van componist Alfred Schnittke